Lavras da Mangabeira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lavras da Mangabeira (kommun), Ceará, 
 Lavras da Mangabeira (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar